The Message kan syfta på:

 The Message – originaltitel på en film från 1976, se Mohammed - härföraren
 The Message (musikalbum) – musikalbum från 1982 av Grandmaster Flash and the Furious Five
 The Message (musiksingel av Grandmaster Flash and the Furious Five) – musiksingel från 1982 av Grandmaster Flash and the Furious Five
 The Message (musiksingel av Nas) – musiksingel från 1997 av Nas
 The Message – bibelöversättning av Eugene Peterson från 1993-2002, i svensk översättning The Message på svenska